Oliver Wendell Holmes kan syfta på två bemärkta män, far och son:

 Oliver Wendell Holmes, Sr. (1809–1894), amerikansk poet, läkare och essäist
 Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841–1935), domare i USA:s högsta domstol